Евре́йский теа́тр на и́дише — термин, которым обозначают совокупность театральных искусств, включая пьесы, создававшихся и представлявшихся главным образом европейскими евреями на идише.

Жанры еврейского театра включают в себя драмы, оперетты, мюзиклы, ревю, комедии, постановки экспрессионистской и модернистской направленности. Репертуар был достаточно широк и включал в том числе произведения классической еврейской литературы.

Начало формированию еврейского театра было положено традициями и обычаями праздника Пурим. Уже в XVIII веке появились так называемые «пуримские шпильки» — комические костюмированные театральные представления на основе истории царицы Есфирь, изложенной в Книге Есфири. Как самостоятельное явление еврейский театр сложился ко второй половине XIX века. Представления говоривших на идише евреев устраивались не только в Центральной и Восточной, но и в Западной Европе и США.

Отцом современного еврейского театра считают Аврома Гольдфадена, который в 1876 году после встречи с певцами Гроднером и Финкелем в Яссах начал ставить первые спектакли, а затем писать пьесы, причём сам же писал и музыку к своим произведениям. Труппа Гольдфадена имела успех в России и Варшаве, столице российского Царства Польского, но её выступления в США не имели успеха. Труппа вернулась в Европу, выступала в Львове (Лемберге) (1890—1903), Париже и Лондоне (1898—1903). Авром Гольдфаден написал более 50 пьес, в основном вдохновлённых фольклором, но касался и серьёзных исторических тем, таких как история евреев библейского и римского периодов.

Еврейский театр на идише как массовое явление прекратил своё существование после Второй мировой войны и Холокоста, но в ряде стран имеются выступающие на идише театральные труппы.

Примечания

См. также 
 Готлиб, Хелена
 Московский государственный еврейский театр

Еврейская культура
Еврейский театр
Идиш